Miorin ist der Familienname folgender Personen:

 Devis Miorin (* 1976), italienischer Radrennfahrer
 Hugues Miorin (* 1968), französischer Rugby-Union-Spieler